Hail Hail er album af Master Fatman fra 1991.

Numre
 Welcome to the world of the Fatman
 Daddy Cool
 Baklengs!
 SOS
 For the funk of it
 Funky town
 A true disciple speaks out
 So good babe
 A bitch and some well-played accordion
 I'm on fire
 The truth...
 Rasputin
 ... some female fans!
 Crazy Horses
 Hey Gringos!
 One way ticket
 Björn Ulvaes from ABBA
 Dancing Queen
 Tenderness
 Have a nice day...

Album fra 1991
Album fra Danmark